

Editoria 
 Slavica – casa editrice statunitense specializzata in slavistica

Persone 
 Nik Slavica – cestista croato
 Zoran Slavica – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo, croato dal 1991

Altro 
 Germania Slavica – termine storiografico utilizzato dal XX secolo per indicare un'area linguistica medievale